Хо́лбрук () — английская фамилия и топоним. 

Известные носители фамилии:
 Холбрук, Бойд (род. 1983) — американский актёр кино и телевидения, модель, художник.
 Холбрук, Джозеф (1878—1958) — английский композитор, пианист, дирижёр.
 Холбрук, Джон Эдвардс (1794—1871) — американский зоолог, врач и натуралист.
 Холбрук, Ричард (1941—2010) — американский дипломат.
 Холбрук, Хэл (1925—2021) — американский актёр.

Топонимы:
 Холбрук — город в штате Аризона, США.
  — посёлок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.